Avalofractus abaculus это ветви подобный рангеоморф, описанный из эдиакарской формации Трепасси, Спаниардс Бэй , Ньюфаундленд.

Описание 
Avalofractus abaculus демонстрирует сильно фрактальную форму тела с четырьмя уровнями почти идеально самоподобных, перистых, чередующихся ветвей. Его длина составляла в среднем около 5 см. У основания ветви имелось крепление диаметром 1 см. Длина стебля составляет от 1/3 до 1/2 длины всей ветви. Он очень похож на Rangea , хотя и с отчетливыми морфологическими отличиями, которые оправдывают создание нового рода.

Жизнь существа 
Не исключено, что Avalofractus был эндемичным видом, так как известен только из отложений Спаниардс Бэй. Вид жил прикрепленным к морскому дну с помощью крепления похожего на луковицу. Ученые предположили, что Avalofractus мог быть либо осмотрофом, либо фильтратором.

Размножение 
Было высказано предположение, что Avalofractus мог быть способен к вегетативному размножению: ветви могли отделяться и расти, как черенок растения. Это может объяснить загадочное отсутствие в палеонтологической летописи независимых ветвей рангеоморфов размером менее 10 мм. Предыдущее предположение о том, что молодые особи Avalofractus были заключены в структуру, похожую на оболочку, позже было отклонено.

Петалонамы